Příjmení Neurath nosí více významných osobností:

 Alois Neurath (1886–1955) – československý politik německé národnosti
 Konstantin von Neurath (1873–1956) – německý nacistický politik, diplomat, říšsský protektor Čech a Moravy a SS-Obergruppenführer.
 Otto Neurath (1882–1945) – rakouský filozof, sociolog a ekonom